Пановичи () — село в Подгаецком районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 132 человека. Почтовый индекс — 48034.

Местный совет 
48034, Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с.Гнильче

Ссылки 
 Пановичи на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Подгаецкого района